Municipio de Ivy puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ivy (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Ivy (condado de Buncombe, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Buncombe.
 Municipio de Ivy (condado de Lyon, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Lyon.